Allá lejos y hace tiempo puede referirse a:

 Allá lejos y hace tiempo (libro), libro autobiográfico de Guillermo Enrique Hudson.  
 Allá lejos y hace tiempo (película de 1969), película de Argentina y Estados Unidos dirigida en 1969 por Ricardo Becher.
 Allá lejos y hace tiempo (película de 1978), película de Argentina dirigida en 1978 por Manuel Antin.